Вековое равновесие — состояние, при котором число ядер изотопов в цепочке распадов связано с постоянными распада (периодами полураспада) простым соотношением:

Вековое равновесие заключается в том, что число распадов (активность) всех членов радиоактивного ряда равно друг другу, и если исходный изотоп имеет очень большое время жизни (постоянная активность), то никакого изменения активности и у дочерних радиоактивных элементов не наблюдается. С достаточной точностью можно считать, что вековое равновесие наступает за время, равное десятикратному периоду полураспада наиболее долгоживущего дочернего элемента:
 в урановом ряду — через 830000 лет,
 ториевом — через 67 лет,
 актино-урановом — через 343000 лет.

В естественном состоянии все нуклиды, генетически связанные в радиоактивных рядах, обычно находятся в определенных количественных соотношениях, зависящих от их периодов полураспада.
Чем меньше  члена радиоактивного ряда, тем меньше его содержание в земной коре.

Постоянная распада  — вероятность распада ядра в единицу времени.
Если в образце в момент времени  имеется  радиоактивных ядер, то количество ядер , распавшихся за время  равно
.

Количество ядер 2 достигает максимального значения  при .

Если  , суммарная активность  будет монотонно уменьшаться.
Если  , суммарная активность вначале растет за счет накопления ядер 2.

В общем случае, когда имеется цепочка распадов ., процесс описывается системой дифференциальных уравнений

.

Решением системы для активностей с начальными условиями ;  будет

, где

.

Примечания

Ссылки 
 "secular equilibrium", IUPAC definition (IUPAC Compendium of Chemical Terminology 2nd Edition, 1997) 
 EPA definition 
 Radioactive Equilibrium. An equilibrium as old as the Earth ,  radioactivity.eu.com, IN2P3, EDP Science
 The concepts of transient and secular equilibrium are incorrectly described in most textbooks, and incorrectly taught to most physics students and residents, 2003, doi:10.1118/1.1738651 
 https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1407/1407.3038.pdf  
 Законы радиоактивного распада ядер  - Б.С. Ишханов, И.Э.Кэбин "ЧАСТИЦЫ И ЯДРА. Шпаргалка для отличника: конспект лекций"
 

Ядерная физика
Радиоактивность